В честь святых, носивших имя Иоанн, освящён ряд соборов:
 Собор Святого Иоанна (Валлетта)
 Собор Святого Иоанна (Варшава)
 Собор Святого Иоанна (Вроцлав)
 Собор Святого Иоанна (Лимерик)
 Собор Святого Иоанна (Обан)
 Собор Святого Иоанна (Хертогенбос)
 Собор Святого Иоанна (Шанхай)